Atotonilco de Tula, comune dello stato di Hidalgo, Messico.
 Atotonilco el Grande, comune dello stato di Hidalgo, Messico.
 Atotonilco el Alto, comune dello stato di Jalisco, Messico.